Johan Larsson est le nom de plusieurs personnalités :
 Johan Larsson (1992-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Johan Larsson (1986-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Johan Larsson (1990-), joueur de football suédois.
 Johan Larsson, musicien suédois.